Горка-Покровская:
 Горка-Покровская — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Горка-Покровская — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.